Акбар Махкамтохирович Исматуллаев (; род. 10 января 1991 года; Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист. Защитник клуба «Металлург» (Бекабад) и сборной Узбекистана.

Акбар Исматуллаев является воспитанником ташкентского «Пахтакора». Свою профессиональую карьеру он начал в 2010 году именно в этом клубе. До сегодняшнего времени он выступает за «Пахтакор», в котором провел более 85 матчей.

Исматуллаев провел несколько матчей в составе молодёжной и олимпийской сборной Узбекистана. С 2012 года является членом сборной Узбекистана, за которую он сыграл пять матчей.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 2012, 2014
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2011
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2011
 Финалист Суперкубка Узбекистана: 2015

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerway.com

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Металлург» Бекабад